Милан „Миле” Плећаш (Ријека, 21. јун 1955) је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|5
|0
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|4
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|6
|1
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|16
|1
|20
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || Скојевац (као Миле Плећаш)
|-
| 1978. || Судите ме (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Живи били па видјели || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Два сандука динамита (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Албин
|-
| 1982. || Тамбураши (ТВ филм) || Домобрански наредник Борић
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || С.П.У.К. || Секретар
|-
| 1984. || -{Nadia}- || 
|-
| 1985. || Хорватов избор || Јура
|-
| 1986. || Вечерња звона || Официр
|-
| 1986. || Досије || Ненад
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак || Јура
|-
| 1988. || -{The Dirty Dozen: The Fatal Mission}- || Бугарски Фашиста
|-
| 1988. || -{Dirty Dozen: The Series}- || Стражар
|-
| 1988. || Глембајеви || Гост на забави
|-
| 1988. || Вечерња звона (ТВ серија) || Официр
|-
| 1988. || -{Honor Bound}- || Руски војник
|-
| 1989. || -{Pursuit}- (ТВ мини серија)|| 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1996. || Срећни људи (ТВ серија)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Ријечани